Sławkowo ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Sławkowo (Działdowo), Ort im Powiat Działdowski, bis 1945: Frödau, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Sławkowo (Kętrzyn), Ort im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Reimsdorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Sławkowo (Chełmża), Ort im Powiat Toruński, bis 1920 und 1939 bis 1945: Friedenau, Kreis Thorn, Westpreußen
 Woiwodschaft Masowien:
 Sławkowo (Sypniewo), Ort im Powiat Makowski
 Sławkowo (Szreńsk), Ort im Powiat Mławski
 Woiwodschaft Westpommern:
 Sławkowo (Sławoborze), Ort im Powiat Świdwiński, bios 1945: Henriettenhof, Kreis Belgard, Pommern